

Patronyme
 Broquet est une maison d'édition québécoise fondée en 1979.
 Marcel Broquet est un éditeur québécois d'origine suisse, créateur des éditions Broquet.
 Chantal Broquet, est une actrice française.
 Édouard Broquet-Goblet, (1800-1884), fut un homme politique belge.
 Gaston Broquet, (1880-1947), fut un sculpteur français.
 Jeanne Itasse-Broquet, (1865-1941), fut un sculpteur français du .
 Léon Broquet, (1869-1935), fut un artiste peintre et graveur français.
 Paul Broquet, (1854-1916), fut un homme politique belge.
 Virginie Broquet, (°1968), est une artiste, dessinatrice et scénariste française de bandes dessinées. 

Homonymie
Homonymie de patronyme